Henry Blount kan syfta på:

* Henry Blount (1602–1682), engelsk godsägare, resenär och författare
 Henry Blount, 4:e earl av Newport (död 1679), engelsk peer